Галеб аль-Хаді (; 1823 – 30 вересня 1885) – зейдитський імам Ємену. Син імама Сухаммеда аль-Мутаваккіля. Проголошував свій імамат двічі.

Джерела 
 Біографія 

Імами Ємену
Рассіди